33. breddegrad kan henvise til:

 33. nordlige breddekreds
 33. sydlige breddekreds